Anti-Crisis Girl — первый сборник украинской певицы Светланы Лободы, выпущенный 17 мая 2009 года на лейблах S&A Music Group и Moon Records.

Об альбоме 
В альбоме представлено девять главных хитов певицы с начала сольной карьеры в 2004 году, рок-версию песни «За что?», а также трек «Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)», с которым она представляла Украину на «Евровидении-2009» в Москве (включая его русскую версию и ремикс от Maneken). В альбоме, помимо аудио, представлено три видеоклипа. Данная версия альбома была выпущена в России и на Украине. Примечательно, что для российского издания было использовано оформление второго альбома Лободы «Не ма4o», который в данной стране не издавался.

Существует и третий вариант альбома, в котором из аудио отсутствует русская версия «Парень, ты ниЧё!», но добавлено пять видеоклипов. Данный вариант распространялся S&A Music во время тура Лободы по Европе.

Отзывы критиков 
Музыкальный критик Николай Фандеев в своей рецензии отметил неплохие вокальные данные певицы, которые она, по его мнению, использует на полную катушку, при этом забывает обо всем остальном, в целом же он назвал исполнение Лободы брутальным и почти во всех песнях безэмоциональным. Автор раскритиковал почти каждую песню в альбоме, более положительную оценку он дал только трекам «Постой, мущина» и «Outro»: первому — за то что певица поумерила в своём пении пыл и появились эмоции, второму — за то что в нём практически нет самой Лободы и за то, что он последний. Резюмируя, он заявил, что при таком сольном творчестве пребывание в «ВИА Гре» ещё долго будет считаться главным достижением Лободы. Оценка — две звезды из пяти.

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы Светланы Лободы
Альбомы Moon Records
Сборники 2009 года